Lampa (Chili), een gemeente in de Chileense provincie Chacabuco in de regio Región Metropolitana
Lampa (provincie), een provincie in de regio Puno in Peru